Комбайн — самохідний комплекс для видобування і транспортування корисних копалин
 Гірничий комбайн
 Вуглемийний комбайн
 Видобувний гірничий комбайн
 Прохідницький комбайн

 Комбайн — багатофункціональна сільськогосподарська машина
 Зернозбиральний комбайн
 Картоплезбиральний комбайн
 Бурякозбиральний комбайн
 Капустозбиральний комбайн
 Лісозаготовчий комбайн
 Дорожній комбайн — машина для поверхневої обробки доріг, що замінює гудронатор і щебенерозподільник
 Музичний комбайн
 Кухонний комбайн